Vauchamps je název dvou míst ve Francii:

 Vauchamps (Marne) – obec v departementu Marne
 Vauchamps (Doubs) – bývalá obec v departementu Doubs, nyní součást obce Bouclans